

Storia dell'arte 
Rosa camuna – una delle Incisioni rupestri della Val Camonica e simbolo della Regione Lombardia

Premi 
Rosa Camuna – premio del Bergamo Film Meeting
Rosa Camuna – premio della Regione Lombardia

Alimentazione  
Rosa Camuna – formaggio tipico della Regione Lombardia